

Francja 
 Seebach – gmina

Niemcy 
 Seebach – dzielnica Bad Dürkheim
 Seebach – dzielnica gminy Weinbergen w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Seebach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Seebach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Seebach – rzeka, dopływ Regnitz
 Seebach – rzeka, dopływ Renu
 Seebach – rzeka, dopływ Unstruty

Szwajcaria 
 Seebach – dzielnica Zurychu

Osoby 
 Dieter Seebach – niemiecki chemik
 Holger Seebach – duński piłkarz
 Karl Seebach – niemiecki matematyk
 Marie Seebach – niemiecka aktorka